Бенни Кристо (настоящее имя — Бен да Силва Криштован ; 8 июня 1987, Пльзень, Чехословакия) — чешский певец и спортсмен, специализирующийся на бразильском джиу-джитсу. Должен был представлять Чехию на конкурсе песни Евровидение-2020 с песней «». Представитель Чехии на конкурсе песни Евровидение-2021 с песней «Omaga».

Биография 
Родился в 1987 году в городе Пльзень. Его мать чешка, родом из Праги, а отец — анголец из Луанды. Помимо него в семье также есть дочь Бьянка.

Бен активно занимается спортом, увлекается бразильским джиу-джитсу. В сентябре 2016 года он завоевал бронзовую медаль в среднем весе (до 88 кг) на чемпионате Азии, а 20 ноября того же года стал победителем престижного турнира Madrid Open.

В молодости он также занимался сноубордом и даже занял первое место на Кубке Чехии 4x4 в 2006 году.

Музыкальная карьера 
В 2009 году Бен Криштован стал участником первого сезона чешско-словацкого шоу «», где дошёл до финала и занял итоговое седьмое место.

Успех в этом шоу побудил Бена продолжить музыкальную карьеру. В 2010 году он выпустил свой дебютный альбом «Definitely Different», наиболее успешными синглами в котором стали «Give Me Some More» и «Put It On Me». В 2011 вышел его второй альбом, названный «Benny Cristo».

В 2013 году Кристо выпускает клип на песню «Bomby» (режиссёр Томаш Касал), который был номинирован на премию . Помимо «Bomby», также записывает песни «Body» и «Stop». В том же году он, вместе с рядом других музыкантов, принял участие в акции «Я никогда не забуду», приуроченной к выборам в Чехии и призывающей не допустить возвращения страны к коммунистической идеологии и роста пророссийских настроений.

В 2014 выходит его третий альбом «Made in Czechoslovakia», состоящий и 16 песен.

В 2016 Кристо был удостоен премии «Český slavík», однако на церемонию награждения не пришёл, заявив, что не хочет находится рядом с группой «» из-за их ксенофобских текстов.

В 2017 выходит его альбом «Poslední», который не был выпущен на классическом компакт-диске, а поклонники могли скачать его через QR-код на футболке со специальной графикой. В сентябре он выступил с концертом в пражском «Yellow Spa» на 4000 человек. Запись нескольких песен с этого концерта вышла в качестве видео для очков виртуальной реальности.

В 2018 году Кристо был одним из судей пятого сезона шоу «SuperStar».

Евровидение 
3 февраля 2020 года Бенни Кристо с песней «Kemama» стал победителем чешского национального отбора, получив по результатам голосования 12 очков телезрителей и 10 от профессионального жюри. Таким образом, он стал представителем своей страны на конкурсе Евровидение-2020, которое должно было пройти в мае в Роттердаме. 13 мая 2020 чешский национальный телевещатель Česká Televize объявил, что Кристо представит Чехию на Евровидении-2021.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография 
 Backstage (2018)
  (телесериал) — Maкс Сухи, сын руководителя хирургии MUDr. Давида Сухи

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Джиу-джитсу
Сноубордисты по алфавиту
Сноубордисты Чехии
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы Чехии
Представители Чехии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2020»
Участники «Евровидения-2021»